Francesco Bossi, vescovo italiano
Francesco Bossi, grecista italiano